Curtea (Timiș), een gemeente in het Roemeense district Timiș
Curtea (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea

Zie ook
Curtea Veche
Curtea de Argeș
Curtea Domnească